Янушпо́льський райо́н — административно-территориальная единица Украинской ССР, существовавшая с конца 1930-х годов до 1957 года в составе Житомирской области. Районный центр — посёлок городского типа Иванополь.

История и административное устройство 
По состоянию на 1 сентября 1946 состоял из 1 поселкового и 21 сельских советов, в состав которых входил 31 населённый пункт — 1 город, 23 села и 7 хуторов. Поселковый совет: Иванопольский. Сельские советы: Андрияшевский, Беспечненский, Бурковецкий, Буряковский, Галиевский, Жеребковский, Краснопольский, Лемешевский, Лихосельский, Лесово-Слободский, Мало-Волицкий, Мартыновский, Молочковский, Мотрунковский, Носовский, Озадовский, Певнянский, Поле-Слободский, Райгородокский, Стетковецкий и Трощанский.

11 августа 1954 года количество сельских советов было сокращено до 12: ликвидированы Андрияшевский, Беспечненский, Галиевский, Лихосельский, Мартыновский, Мотрунковский, Озадовский, Певнянский и Поле-Слободский сельские советы.

28 ноября 1957 года Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР район был упразднён, его территория в полном составе вошла в состав Чудновского района Житомирской области.

Источники 
 Українська РСР: Адміністративно-територіальний поділ (на 1 вересня 1946 року) / М. Ф. Попівський (відп. ред.). — 1 вид. — К. : Українське видавництво політичної літератури, 1947. — С. 190.
 Адміністративно-територіальний устрій Житомирщини 1795–2006. Житомир, «Волинь», 2007. — с.40.

Упразднённые районы Житомирской области